Vilela bezeichnet:

 einen Ort in Spanien, Galicien, siehe Vilela (Ribadeo)

Gemeinden in Portugal:
 Vilela (Amares)
 Vilela (Arcos de Valdevez)
 Vilela (Paredes)
 Vilela (Póvoa de Lanhoso)
 Vilela do Tâmega
 Vilela Seca

Vilela ist der Familienname folgender Personen:
 Avelar Brandão Vilela (1912–1986), Erzbischof von São Salvador da Bahia.
 Fernando Vilela (* 1973), brasilianischer Bildhauer, Grafiker, Schriftsteller und Buchillustrator
 Gaspar de Vilela (ca. 1526–1572), portugiesischer Jesuit und Missionar in Japan
 Luiz Mancilha Vilela (1942–2022), brasilianischer Ordensgeistlicher, Erzbischof von Vitória

Siehe auch:
 Vilella